Извне:
 Извне — фантастическая повесть советских писателей Аркадия и Бориса Стругацких, первое опубликованное совместное произведение авторов.
 Извне — испано-американский фильм ужасов 1985 года.
 Извне (рассказ) — рассказ Говарда Лавкрафта.
 Извне — американский фильм ужасов Стюарта Гордона 1986 года по произведению Г. Ф. Лавкрафта.
 Извне — альтернативное название итальянского фильма ужасов Лючио Фульчи 1981 года «Седьмые врата ада».
  — американский телесериал.